

Geografia 
 Tui – comune della Galizia (Spagna)

Sigle 
 TUI – Tourism Union International, tour operator tedesco
 Text User Interface – Interfaccia utente testuale.

Codici 
 TUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Turaif (Arabia Saudita)
 tui – codice ISO 639-3 della lingua tupuri
 TUI – testo unico per l'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998)

Zoologia 
 Tui – Uccello passeriforme, endemico della Nuova Zelanda